NLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norfolk Island (Australia)
 NLK – codice vettore ICAO di Elbrus-Avia (Russia)